Degermark kan avse:

 Pia Degermark
 Mikael Degermark
 Rudolf Degermark

Svenska efternamn